Ignazio Abate (n. 12 noiembrie 1986, Sant'Agata de' Goti, Italia) este un fotbalist italian.

Statistici

Referințe 

Nașteri în 1986
Italieni în viață
Fotbaliști italieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai SSC Napoli